Российская гимназия при Государственном Русском музее — государственное учреждение образования Санкт-Петербурга, в котором ученики получают среднее и полное среднее образование, с 1989 года — гимназия при Государственном Русском музее

История школы 
На этом участке в первой половине XIX в. находился дом генерала Ф. И. Жербина. Здесь устраивались любительские театральные представления с участием профессиональных актёров — М. Савиной, Н. Сазонова и др., была устроена постоянная сцена.

В 1830-е гг. в здании размешался «Русский Музеум» издателя и первого автора «Отечественных записок» П. П. Свиньина. Богатейшая коллекция содержала библиотеку, рукописи, нумизматический отдел, минералы, коллекцию живописи и скульптур.

В 1903 г. здание сгорело, участок был выставлен на торги. В 1907 г. предполагалось даже построить здесь мечеть и мусульманскую школу-медресе. Но ничего так и не было построено до 1938 г., когда по проекту советских архитекторов Ноя Троцкого и Тамары Каценеленбоген здесь построили школу, рассчитанную на 880 учеников и получившую номер 199, на базе которой в 1993 году и была создана гимназия.

В 1940-е гг. здание было перестроено по проекту архитектора А. Кедринского, общий фасад объединил его с домом Виельгорского (пл. Искусств, д. 4). Это здание принадлежало ранее графу Михаилу Юрьевичу Виельгорскому, который проживал там вместе со своим братом Матвеем; оба были известными музыкантами и меценатами, душеприказчиками А. С. Пушкина. До 1993 года в этом здании находился учебно-территориальный комплекс «школа-детский сад» при Государственном Русском музее, сейчас это детский сад при гимназии.

Замысел школы при Русском музее впервые был представлен на семинаре «Музей и образование» 20-25 апреля 1989 года в Москве. Одним из людей, стоявших у её истоков, был сотрудник музея, кандидат искусствоведения Алексей Григорьевич Бойко, сам окончивший школу № 199. Созданная в том же году на базе 199-й школы гимназия стала первым в России учебным заведением при музее. В 1993 году были расположенные в доме Виельгорских квартиры и, при содействии Русского музея, были воссозданы помещения музыкального салона братьев Виельгорских, в залах которого сейчас проводятся многочисленные культурные мероприятия гимназии. С 1998 года гимназии присвоен статус «Всероссийская».

Перед учениками школы выступали Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Александр Михайлович Панченко, Маргарет Тэтчер. В 1989—1994, вплоть до самой кончины, еженедельно вел уроки библеистики исследователь европейской и восточной культуры, специалист по античности и эпохе Просвещения Игорь Евгеньевич Бабанов.

В конце 2005 года в гимназии был открыт задуманный годом ранее информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», позволивший использовать на занятиях многочисленные медиаресурсы Русского музея. Он состоит из двух функциональных зон: научно-образовательной, где представлены такие разработки музея, как печатные издания, мультимедийные программы на CD и DVD, видеофильмы об истории русского искусства; и мультимедийного кинотеатра, где демонстрируются коллекции Русского музея, фильмы об истории создания и реставрации дворцов.

Учебный процесс 
Российская гимназия при Государственном Русском музее — государственное общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего образования. Углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла, английского языка, русского языка и литературы, информационных технологий. Французский и немецкий языки с 5 класса. Внеурочная деятельность: музыка, театр танца, изо-студия, решение задач по математике и физике повышенной сложности, баскетбол, легкая атлетика. Международные связи: Германия, Англия, Франция. Сотрудничество с другими учреждениями: РГПУ им. Герцена, Государственный Русский музей, Международный банковский институт.

Изначально, при создании гимназии, закладывалась идея, что школа при музее, в отличие от школы при ВУЗе, не должна предполагать профессиональную ориентацию ученика. Концепция и учебный план гимназии стали плодом совместной деятельности учителей
и музейных педагогов. Музеем были предложены авторские программы эстетического образования учащихся, которые
дополняются занятиями по истории и культуре Петербурга и практикой в фондах и отделах Русского музея. В гимназии ведутся так называемые интегративных циклах, построенные с опорой на межпредметные связи. К примером уроки по искусству портрета для 7 класса, связанные с курсом «Развитие речи».

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, доктор педагогических наук В. Е. Триодин привёл ГГРМ в качестве одного из примеров опытно-экспериментальной работы по соединению культуры и образования.

В 1990 году при Русском музее был создан Российский центр музейной педагогики и детского творчества. В нём, в частности, была разработана программа художественного воспитания и образования детей и юношества «Здравствуй, музей!», реализованная сначала в гимназии при ГРМ, а затем и в других образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в более чем 42 регионах России.
Педагогический коллектив гимназии строит работу и с другими отделами Государственного Русского музея. Отдел экскурсионно-лекционной работы встречает гимназистов на тематических экскурсиях и лекциях.
А после открытия в 2005 году информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» администрация и педагоги образовательного учреждения тесно взаимодействуют с отделом по развитию проекта виртуальный филиал Русского музея, который расположен в Западной Кордегардии Инжененрного замка. Взаимодействие позвляет активно использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательной работе, принимать участие в различных проектах и программах разного уровня, в том числе, интернет-олимпиаде «Русский музей во дворцах и в Интернет».

Символ гимназии, знаки отличия 
 Гимназия имеет собственный логотип-символ.
 Учреждены 5 категорий знаков отличия: белый, жёлтый, зелёный, розовый, бордовый (прим. 1991—2000). Данные знаки отличия используются в первых и пятых классах, а также для учителей и за особые заслуги.

Традиции 
 Первое сентября в школе традиционно встречается в большом зале филармонии.
 Константиновский бал

Бал является также и своеобразным экзаменом для тех, кто окончил обучение по дисциплине «Хореография».

 Творческий сбор

Одним из самых долгожданных и приятных событий гимназисты, безусловно, считают творческий сбор, который проводится в конце октября. Впервые туристический слёт был проведён в 1993 году. На слётах происходит единение учеников через исполнение походных песен и участия в творческом конкурсе. Так же на творческом сборе проводятся выступления классов. Два дня — два спектакля, первый из которых — представление класса, а другое выступление придумывается на заданную за несколько дней до сбора тему.

 Фестиваль искусств

Немаловажной традицией является так называемый фестиваль искусств, проходящий в декабре. Во время проведения фестиваля ученики при помощи своих классных руководителей ставят различные пьесы, где сами исполняют все роли. На эти спектакли часто собирается вся школа, а также приходят родители учеников. Репетиции занимают очень много времени, но остаются в памяти детей как самые светлые моменты школьной жизни.

 Левушкина весна (проводится в начальных классах)
 Тематические недели
Тематические недели посвящены различным предметам учебного цикла. В ходе их проведения ученики создают стенгазеты, а также участвуют в различных мероприятиях.

 Музейная практика: занятия проводятся во дворцах Русского музея — Михайловском, Строгановском, Мраморном, в Михайловском (Инженерном) замке, в Михайловском и Летнем садах, в других музеях Санкт-Петербурга и его пригородах — Петергофе, Гатчина, Пушкине и др. Главная задача музейной практики — знакомство с историей и коллекцией музеев, освоение музейного и социокультурного пространства, формирование у гимназистов способности воспринимать музей как часть окружающей среды.
Программы по музейной практике разработаны сотрудниками Российского центра музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея. Их реализация является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса.

 Собственная газета, в которой сотрудничают ученики и учителя.
 Поездки в разные страны по школьному обмену.

Педагогический коллектив

Директора гимназии 
 Рыпин Б. И. (с 1989 по 2001);
 Сахаров С. А. (и. о. с 2001 по 2003)
 Бельгушева Л. Х. (с 2003 по настоящее время).

Сотрудники гимназии, имеющие почётные звания в области образования 
 Татьяна Васильевна Инкина, учитель английского языка, Отличник Народного образования, Заслуженный учитель Российской Федерации
 Олег Оскарович Юргенштейн, учитель музыки, заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат приза «Большая медведица» 2005 года
 Татьяна Анатольевна Домасевич, учитель начальных классов, Отличник народного образования
 Надежда Анатольевна Перевёртова, учитель начальных классов, Отличник народного образования
 Елена Леонидовна Агапова, учитель русского языка и литературы, Отличник народного образования
 Валерий Васильевич Хижин, учитель физической культуры, Отличник народного образования

Известные ученики 
Выпускниками гимназии были такие актёры как Иван Ургант, Лаура Пицхелаури.

Примечания

Ссылки 
 Сайт ГГРМ
 1 сентября 2010 г., Видеосюжет о гимназии на телеканале СТО, корреспондент Елизавета Герсон
 
 Дом Жербина — Гимназия при Государственном Русском музее, citywalls.ru

Гимназия при Русском музее
Государственный Русский музей
Школы, основанные в 1989 году